Die Prva Liga RS 2003/04 war die insgesamt neunte Saison der Republika Srpska und die zweite als nur noch zweithöchste Spielklasse Bosnien-Herzegowinas im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 2003 und endete am 29. Mai 2004.

Meister wurde der FK Slavija Sarajevo.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister stieg in die Premijer Liga 2004/05 auf, während die letzten drei Teams in die drittklassige Druga Liga abstiegen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien für Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bihsoccer.com 

2003
Fußballsaison 2003/04